Moyale (district)
Moyale (stad)